Roden (Nederland), een plaats in de Nederlandse provincie Drenthe
 Roden (Neder-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Roden (Iserlohn), een stadsdeel in de Duitse plaats Iserlohn
 Roden (Saar), een stadsdeel in de Duitse plaats Saarlouis
 Roden (Rusland), een partij in de Russische Burgeroorlog

Personen 
 Emile de Neve de Roden, een Belgische politicus en burgemeester
 Jess Roden, een Brits zanger en gitarist
 Karel Roden, een Tsjechische acteur

Zie ook 
 rood (kleur)
 rood (politiek)